Bear peut désigner :

Titres d’œuvres 

 Bear, un court métrage de Nash Edgerton sorti en 2011 ;
 The Bear, un opéra en un acte de William Walton (1967) ;
 The Bear, une série télévisée américaine sortie en 2022.

Toponyme

États-Unis 
 la ville de Bear ;
 le nom breton du village de Bégard ;
 Bear Lake, lac d'Alaska ;
 Bear Lake, lac de Californie ;
 Réservoir Bear Gulch, lac de barrage de Californie.

France 
 le sémaphore de Béar ;
 le phare du cap Béar ;
 la redoute Béar ;
 le fort Béar.

Pays-Bas 
 Bears, un village néerlandais de la Frise

Canada 
 Phare du cap Bear

Patronyme 

 Ethan Bear (1997-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Fred Bear (1902-1988), archer américain, cofondateur du fabricant et distributeur d’arcs et d’équipements de tir à l’arc Bear Archery ;
 Glecia Bear (1912-1998), raconteuse de contes Cris et écrivaine pour enfants ;
 Greg Bear (1951-2022), écrivain de science-fiction américain ;
 Ido Bear (1997-), coureur cycliste israélien ;
 Madison Bear (1997-), joueuse professionnelle de curling américaine ;
 Yoav Bear (1991-), coureur cycliste israélien.

Divers 
 le code OTAN de l'avion Tupolev Tu-95 ;
 , un navire de la marine américaine.
 un terme en anglais pour : ours ou porter en anglais ;
 Bears, un type physique dans l'argot de la communauté homosexuelle, désignant les « hommes-ours », forts et poilus
 Drapeau bear, emblème de la communauté qu'ils forment.
 En jargon boursier, une tendance baissière (contraire de Bull).
 Bear, groupe de metal progressif belge.

Voir aussi